Eymard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
Antoine-Maurice Eymard (1829-1884), avocat et homme politique français ;
Élodie Eymard (1980-), joueuse de badminton française ;
Fabienne Eymard, chef cuisinière française étoilée ;
Saint Pierre-Julien Eymard (1811-1868), prêtre français, fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement ;

Patronyme composé 
 Bruno Bonnet-Eymard, diacre français, en religion Frère Bruno de Jésus ;
 
 Claude Eymard-Duvernay (1929-), homme politique français ;
 François Eymard-Duvernay (1945-2016), économiste français ;
 Joseph Eymard-Duvernay (1816-1888), homme politique français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français